Søndersø kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Søndersø, Nordfyns kommun, ort. Region Syddanmark, 
 Søndersø (Viborg), sjö, Region Mittjylland, 
 Søndersø (Nordsjælland), sjö, Region Hovedstaden, 
 Søndersø (Kolding), sjö, 
 Søndersø (Maribo), sjö, Region Själland